

Linguistica 
 ZEO – qualsiasi oggetto o monumento commemorativo che ricordi l'esperanto ed il suo fondatore

Geografia 
 Zéo – cittadina della Costa d'Avorio

Meteorologia 
 Zeo – ciclone tropicale mediterraneo (medicane) che si abbatté sulla Sicilia e altre zone del Mediterraneo nel 2005

Mineralogia 
 Zeo – abbreviazione del gruppo delle zeoliti

Personaggi 
 Zeo – personaggio dell'anime e manga Beyblade
 Zeo – personaggio dell'anime e manga One Piece